Диаграмма Ганта
Ленточная диаграмма (биохимия)